Ви-ле-Филе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Монбозон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70583.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 33 км северо-восточнее Безансона, в 13 км к югу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Филен ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 86 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 52 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 38 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 38 активных жителей работали 35 человек (19 мужчин и 16 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 14 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Ферма Лен (XIX век). Исторический памятник с 1992 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона